«Коламбия Пикчерз не представляет» — дебютный студийный альбом группы «Банд’Эрос», вышедший 1 ноября 2006 года на российском отделении музыкального лейбла Universal.

Об альбоме 
В названии альбома, а также в названии и тексте заглавной песни отражено название известной американской киностудии, показ фильмов которой в русском дубляже и в пиратских синхронных переводах 90-х годов, как правило, начинается словами «кинокомпания „Коламбия Пикчерз“ представляет...».

В июле 2008 года альбом «Коламбия Пикчерз не представляет» получил статус «PLATINUM» (компания Universal Music Russia продала более 200 тысяч копий этого альбома.).

Видео 
На композиции с альбома было снято 6 видео (включая 2 хита, вошедших в переиздание альбома в 2008 году):
 Бум-сеньорита
 Коламбия Пикчерз не представляет
 Не зарекайся
 Наоми я бы Кэмпбел
 Про красивую жизнь
 Манхэттен

Список композиций 
Музыка А. Дулов. Слова А. Дулов, К. Арсенев («Не Зарекайся» и «Плаstелиновая»).
Про красивую жизнь
Коламбия Пикчерз не представляет
 Передача (Для тех, кому по…)
 Бумажный змей (Песня про деньги)
 Наоми я бы Кэмпбел
 Жизни не жалко
 К тебе поближе
 Никогда не знаешь
 Скит
 Танцуй, Рублёвка
 Аль Пачино
 Не зарекайся
 Бум-сеньорита
 Я не люблю тебя
 ПлаStелиновая
 Outro

Рецензии 
 — пишет Павел Ивановский в журнале Rolling Stone.

Кавер-версии 
 Мурзилки International — «Коламбия Пикчерз не представляет».
 Пародия на песню «Коламбия Пикчерз не представляет» от Сбер Еаптека.

Примечания 

Дебютные альбомы 2006 года
Поп-альбомы
Альбомы группы «Банд’Эрос»
Альбомы Universal Music